Никифоровское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований (сельских поселений) в России:

 Никифоровское сельское поселение — в составе Устюженского района Вологодской области,
 Никифоровское сельское поселение — в составе Чусовского района Пермского края,
 Никифоровское сельское поселение — в составе Мамадышского района Татарстана.